Marcgraviastrum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Marcgraviastrum ingår i familjen Marcgraviaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Marcgraviastrum